Всеобщие парламентские выборы 1904 года прошли 3 (первый тур) и 10 июня (второй тур). На них были выбраны 508 членов Палаты депутатов Королевства Италия. Победителем выборов стала правящая либеральная партия «Левая», представлявшая итальянскую буржуазию, получив почти 67 % мест в парламенте. Впервые второй партией Италии по количеству голосов стали социалисты, хотя по количеству мандатов второй партией парламента по прежнему оставались правые, а третьими были как и раньше радикалы.

Активность избирателей по сравнению с предыдущими выборами повысилась, впервые с 1895 года. В голосовании приняли участие 1 593 886 человек из 2 541 327 имевших право голоса (население Италии на тот момент превышало 33 млн), таким образом явка составила 62,72 %. На увеличении явки могло повлиять то что впервые в выборах приняли участие как организованная сила католики.

Результаты выборов

Примечания 

Италия
Выборы в Италии
1904 год в Италии